

Pessoas
Marc Augé
Stéphane Augé

Localidades
Augé

Veja também
Auge

Desambiguação